

Muškarci 
Osvajači olimpijskih medalja u atletskoj disciplini utrka na 800 m prikazani su u sljedećoj tablici:

Žene 
Osvajačice olimpijskih medalja u atletskoj disciplini utrka 800 m prikazane su u sljedećoj tablici:

Atletske srednjeprugaške utrke na Olimpijskim igrama